Prawdinsk (Frydląd) – miasto w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
 dawna nazwa miasta Mirosławiec (Frydląd, Frydląd Marchijski)